Андреас Неофиту:

 Неофиту, Андреас (род. 1991) — кипрский футболист.
 Неофиту, Андреас (род. 1998) — кипрский футболист.